Spittelmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Spittelmayr (Ambrosius Spittelmaier; 1497–1528), Vertreter der österreichisch-süddeutschen Täuferbewegung
 Johannes Spittelmaier, täuferischer Theologe und Prediger der täuferischen Kirche im mährischen Nikolsburg